СП ВАТ «Брестгазприлад» - Брестське підприємство, виробник побутових кухонних плит. Під торговою маркою Gefest виробляє газові, газоелектричних і електричні кухонні плити.

Історія 
Підприємство було засноване в 1951 році як ремонтно-механічний завод. У 1960 році був перепрофільований на випуск газової апаратури. У 1972-1977 роках була проведена масштабна реконструкція підприємства.  З 1994 року має назву Брестгазприлад. Основною продукцією є газові плити для побутового використання і мікрохвильові печі.

Виробниче обладнання французької фірми «Крезо-Луар Ентерпрайз», встановлене на підприємстві, дозволило виробляти 500 тисяч газових плит в рік. Завод був одним з провідних підприємств в СРСР по виробництву побутової газової апаратури, випустивши вже в 1975 році трьохмільйонну газову плиту.

У 1994 році було проведено акціонування заводу і створено спільне білорусько-російське підприємство СП ВАТ «Брестгазоаппарат». Продукція підприємства отримала торгову марку «Gefest». Контрольним пакетом акцій (51%) володіє ПАТ «Газпром», 29,9% належить білоруському уряду, решта - фізичним особам.

СП ВАТ «Брестгазоаппарат» є головним підприємством холдингу, куди входять також унітарні підприємства «Гефест-Техніка» і «Гефест-Кварц». На підприємствах холдингу працюють 4,5 тисячі осіб.

Експорт становить 80% доходів підприємства. Кухонна техніка Gefest займає 46% ринку газових плит в Росії, експортується і в інші країни - колишні республіки СРСР.

Примітки 

Підприємства Берестя